Pernter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pernter (1887–1951), österreichischer Politiker
 Josef Maria Pernter (1848–1908), österreichischer Physiker und Meteorologe